Никола́й Мака́ренко:
 Макаренко, Николай Емельянович (1877—1938) — украинский и советский археолог и искусствовед, историк.
 Макаренко, Николай Константинович (1912—1982)  — украинский советский актёр, режиссёр, сценарист.
 Макаренко, Николай Николаевич (1920—1995) — Герой Советского Союза.
 Макаренко, Николай Фёдорович (1916—1998) — Герой Советского Союза.